Bacal ist der Familienname folgender Personen:

 Dumitru Bacal (* 1985), moldauischer Fußballspieler
 Igor Bacal (* 1974), moldauischer Biathlet
 Jaime Gilinski Bacal (* 1957), kolumbianischer Projektentwickler und Banker litauisch-jüdischer Abstammung

Siehe auch:
 Bakal
 Bakkal